Take Me Out může být:
 Take Me Out (píseň) – píseň skotské indie-rockové skupiny Franz Ferdinand
 Take Me Out (česko-slovenský pořad) – česko-slovenský televizní pořad